Gustav Fränkel oder Gustav Fraenkel ist der Name folgender Personen:

* Gustav Fraenkel (Mediziner) (1837–??), schlesischer Mediziner 
 Gustav Fränkel (Unternehmer) (auch Gustavo Fränkel; 1871–1944), deutscher Textilunternehmer, Politiker und Mäzen
 Gustav Julius Fraenkel (1919–1998), deutscher Mediziner